Тяньши:

 Тяньши () — транснациональная компания сетевого маркетинга, основана в Китае. Основной продукцией компании являются биологически активные добавки и массажеры.
 Школа Небесных Наставников () — даосская школа.